La saison 2011 du Championnat du Viêt Nam de football est la vingt-huitième édition du championnat de première division au Viêt Nam. Les quatorze meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de deuxième division.

C'est le club de Song Lam Nghe An qui remporte la compétition après avoir terminé en tête du classement final, avec trois points d'avance sur le tenant du titre, T&T Hanoi et cinq sur Da Nang Club. C'est le troisième titre de champion du Viêt Nam de l'histoire du club, le premier depuis dix ans.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème utilisé pour établir les différents classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat du Viêt Nam de football

Liens externes 
  Page complète (classements et résultats) sur RSSSF

2011
Viêt Nam
2011 au Viêt Nam